Zamłynie Radom – polski klub piłkarski z Radomia, z sekcją mężczyzn i kobiet, powstały w 1998 roku.

Największe sukcesy klubowe odniosła drużyna żeńska istniejąca od początku działalności klubu. W sezonach 2002/2003 i 2003/2004 uczestniczyła w I lidze, najwyższej wówczas klasie ligowej.

12 grudnia 2003 roku powołano sekcję piłki nożnej mężczyzn. W klubie prowadzone są również młodzieżowe grupy piłkarskie chłopców i dziewcząt.

Statystyki występów w rozgrywkach ligowych kobiet

Linki zewnętrzne 
 Profil drużyny żeńskiej na 90minut.pl
 Sylwetka zespołu mężczyzn na 90minut.pl

Kobiece kluby piłkarskie w Polsce
Kluby piłkarskie w województwie mazowieckim
Kluby piłkarskie w Radomiu
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1998